Зашильское — название нескольких населённых пунктов:
 Зашильское — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Зашильское — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.